JK Trans Narva este un club de fotbal din Narva, Estonia. Clubul a fost fondat în 1979 și joacă în Meistriliiga, cel mai înalt nivel din fotbalul din Estonia. Își joacă meciurile de acasă pe Kreenholmi Staadion.

Clubul a câștigat Cupa Estoniei în 2001 și Supercupa Estoniei de două ori în 2007 și 2008.

Palmares

Podium

Cupe
Performanțe obținute de Narva Trans în cupele naționale al Estoniei.

{| class=class="wikitable" style="margin:auto; font-size:95%;"
|+'Finale jucate în Cupa Estoniei 
!style="background:#4169E1;" |Câștigate
!width=0,5% rowspan=7|
!style="background:#4169E1;" |Pierdute
|-style="background:#dcdcdc;"
|

|

|}

 Rezultatele clubului în competițiile UEFA Din 22 iunie, 2009:''

Jucători notabili 
  Vitoldas Čepauskas
  Aleksandr Dubõkin
  Maksim Gruznov
  Vladislav Ivanov
  Martin Kaalma
  Tarmo Kink
  Aleksandr Kulik
  Dmitry Lipartov
  Jevgeni Novikov

Antrenori notabili 
  Valeri Bondarenko
  Vladimir Grigorjev
  Sergei Zamogilnõi

Referințe

Legături externe 

  Site-ul oficial al clubului

N
Cluburi de fotbal din Estonia